Жовтне́вое (, дословно переводится как Октябрьское) — название населённых пунктов на Украине.

Винницкая область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Вишнёвое в Калиновском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Поповцы в Погребищенском районе.

Волынская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Сусваль во Владимир-Волынском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка городского типа Благодатное в Нововолынском городском совете.

Днепропетровская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Саксаганское в Криничанском районе.
 Жовтневое — ликвидированное село Магдалиновского района, снято с учёта в 1980-х годах.
 Жовтневое — ликвидированное село Павлоградского района, снято с учёта в 1980-х годах.
 Жовтневое — до 2016 года название села Кулишево в Петриковском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Вакулово в Софиевском районе.

Донецкая область 
Жовтневое — до 1991 г. название села Македоновка Никольского района.

Житомирская область 
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка городского типа Миролюбов в Лугинском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Маклаевка в Малинском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Калиновка в Олевском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Новая Чёрнорудка в Ружинском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Квитневое в Попельнянском районе.

Закарпатская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Забереж в Хустском районе.

Запорожская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Вербовое в Вольнянском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Еленоконстантиновка в Гуляйпольском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Тарсалак в Михайловском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Домузлы Приазовском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Форойс Розовском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Покровское в Токмакском районе.

Киевская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Дмитровка в Бородянском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Вознесенское в Згуровском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Студеники в Переяслав-Хмельницком районе.
 Жовтневое — ликвидированное село Полесского района, снято с учёта 19 августа 1999 года.
 Жовтневое — посёлок в Святошинском районе Киева.
 Жовтневое — до 2016 г. название села Жеребятин в Бориспольском районе.
 Жовтневое — до 2016 г. название села Зелёный Яр в Кагарлыкском районе.

Кировоградская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Яблочко в Бобринецком районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Миролюбовка в Новомиргородском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Лебединое в Устиновском районе.
 Жовтневое — до 2016 г. название села Кленовое в Гайворонском районе.

Луганская область 
 Жовтневое — до 2016 г. название села Джерельное Сватовского района
 Жовтневое — село в Троицком районе

Львовская область 
 Жовтневое — ликвидированное село Сокальского района, снято с учёта 2 декабря 1993 года

Николаевская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Новомихайловское во Врадиевском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Цветково в Доманёвском районе
 Жовтневое — исторический район в Николаеве
 Жовтневое — до 2016 года название села Чумаки в Николаевском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Степовое в Новобугском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Станционное в Новобугском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Зоряное в Первомайском районе

Одесская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Каракурт в Болградском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Вишнёвое в Любашёвском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Матильдовка в Тарутинском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Буцы в Ширяевском районе (Старомаяковский сельский совет)
 Жовтневое —  до 2016 года название села Докторово в Ширяевском районе (Новоандреевский сельский совет)
 Жовтневое — до 2016 года название села Крыжановка в Ширяевском районе (Орджоникидзевский сельский совет)

Полтавская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Степовое в Гадячском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Заречное в Глобинском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Сотницкое в Гребенковском районе.
 Жовтневое — село в Диканьском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Панское в Кобелякском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Кащевка в Козельщинском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Покровское в Лубенском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Покровское в Решетиловском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Рокиты в Семёновском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Павловка в Чутовском районе.

Ровненская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Новая Пляшева в Радивиловском районе

Сумская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Щомы в Ахтырском районе
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка городского типа Николаевка в Белопольском районе
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Копылово в Бурынском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Куриловка в Конотопском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Степовое в Лебединском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Сосновка в Недригайловском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Вишнёвое в Сумском районе

Тернопольская область 
 Жовтневое — прежнее название села Соборное Тернопольского района
 Жовтневое — прежнее название села Кобыловолоки Теребовлянского района

Харьковская область 
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Покровское в Балаклейском районе
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Верховое в Близнюковском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Богдановсокое в Двуречанском районе
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Калиново в Золочевском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Высокое в Золочевском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Боголюбовка в Изюмском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Новоивановское в Коломакском районе
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Покровское в Красноградском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Калиновка Первомайском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Слобожанское в Харьковском районе
 Жовтневое — до 2016 г. название посёлка Лагидное в Лозовском районе
 Жовтневое — до 2016 г. название посёлка Слобожанское в Балаклейском районе
 Жовтневое — до 2016 г. название села Высокое в Барвенковском районе
 Жовтневое — до 2016 г. название села Замуловка в Волчанском районе
 Жовтневое — до 2016 г. название села Лиман в Волчанском районе

Херсонская область 
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Ногайское в Геническом районе.
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Свитанок в Голопристанском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Инженерное в Херсонском городском совете.
 Жовтневое — до 2016 года название села Благодатное в Чаплинском районе.

Хмельницкая область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Лесовое в Волочисском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Мукша Китайгородская в Каменец-Подольском районе
 Жовтневое — до 2016 года название села Новые Терешки в Красиловском районе
 Жовтневое — до 1995 г. название села Дяков Славутского района
 Жовтневое — до 1994 г. название села Шпичинцы Хмельницкого района

Черкасская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Бубельня в Монастырищенском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название посёлка Мирное в Чернобаевском районе.

Черниговская область 
 Жовтневое — до 2016 года название села Новая Ольшана в Ичнянском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Рождественское в Коропском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Покровское в Корюковском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Дмитровка в Прилукском районе.
 Жовтневое — до 2016 года название села Янжулевка в Семёновском районе.